Dodge Magnum (1978) – samochód sportowy produkowany na rynki Ameryki Północnej i Południowej w latach 1978–1988.
 Dodge Magnum (2004) – samochód osobowy produkowany na rynek Ameryki Północnej w latach 2004–2008.